Valkruid (Arnica montana), plantensoort, in Nederland beschermd.
Wolverlei (band), Nederlandse folkmuziekgroep.